Michel Rose peut désigner :
 Michel Rose (1943-), un ingénieur civil français et membre de la direction du groupe Lafarge ;
 Michel Rose, un écrivain, essayiste et chanteur français.